Ron Meyer (AOV), Nederlands politicus
Ron Meyer (SP), Nederlands politicus en vakbondsleider